JWH – codice aeroportuale IATA dello Houston Westchase Hilton Heliport, Houston, Stati Uniti